Albert Döderlein – ginecologo tedesco
 Johann Christoph Döderlein – teologo tedesco
 Ludwig Döderlein – filologo classico tedesco
 Johann Alexander Döderlein – archeologo, meteorologo, numismatico, linguista tedesco